Municipis:
 Saint-Michel (Aisne),
 Saint-Michel (Alta Garona), municipi del departament francès de l'Alta Garona a la regió de Migdia-Pirineus

 Saint-Michel (Ariège), municipi francès del departament d'Arieja a la regió de Migdia-Pirineus.
 Saint-Michel (Charente)

 Saint-Michel (Erau), municipi francès situat al departament de l'Erau a la regió del Llenguadoc-Rosselló.

 Saint-Michel (Loiret),

 Saint-Michel (Pirineus Atlàntics), municipi de la Baixa Navarra 

 Saint-Michel (Tarni i Garona),
 Saint-Michel-d'Euzet, municipi francès del departament del Gard a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Michel-Chef-Chef, municipi francès a la regió de país del Loira.
 Saint-Michel-de-Dèze, municipi del departament francès de la Losera a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Michel-en-Grève, municipi francès situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord.
 Saint-Michel-de-Llotes, municipi del Rosselló als límits dels Aspres i el Riberal.
 Saint-Michel-de-Lanès, municipi de França de la regió del Llenguadoc-Rosselló al departament de l'Aude.
 Saint-Michel-de-Veisse, municipi de França, a la regió de Llemosí, departament de Cruesa, al districte d'Aubusson i cantó de Saint-Sulpice-les-Champs
 Saint-Michel-sur-Orge, municipi francès al departament de l'Essonne a la regió de l'Illa de França

 Saint-Michel-sur-Rhône, 

 Saint-Michel-sur-Ternoise, 
 Saint-Michel-de-Plélan, municipi francès a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord.
 Miscel·lània:
 Pont Saint-Michel, pont a l'île de la Cité a París.
 Mont Saint-Michel, illa rocosa a Normandia, França.
 Fontaine Saint-Michel, font al 6è districte de París.